Lucerne steht für:

 die französische/englische Schreibung für Luzern
 Ville de Lucerne, ein Luftschiff, das von 1910 bis 1912 in Luzern verkehrte
 Abtei de La Lucerne, eine Abtei in der Normandie
 eine in der Gemeinde Wurmberg in Baden-Württemberg aufgegangene waldensische Siedlung

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lucerne (Arkansas)
 Lucerne (Colorado)
 Lucerne (Indiana)
 Lucerne (Kalifornien)
 Lucerne (Louisiana)
 Lucerne (Missouri)
 Lucerne (Ohio)
 Lucerne (Pennsylvania)
 Lucerne (South Dakota)
 Lucerne (Washington)
 Lucerne (West Virginia)
 Lucerne (Wyoming)
 Lucerne-in-Maine (Maine)

Lucerne ist der Künstlername von:
 Michaël Lucerne (Michaël Koch; * 1964), Schweizer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Luzern (Begriffsklärung)
 Luzerne (Begriffsklärung)
 Lake Lucerne